Imperium o Imperivm puede referirse a:

Deportes
 Imperium, un stable de lucha libre profesional.

Historia
 Imperium, término latino (imperĭum) que se traduce como «dominio» y cuyo significado moderno es poder público.

Videojuegos
 Imperivm, saga de 9 videojuegos basados en hechos reales:
 Imperivm: La Guerra de las Galias
 Imperivm II: La conquista de Hispania
 Imperivm III: Las Grandes Batallas de Roma
 Imperivm Civitas
 Imperivm Anthology
 Imperivm Civitas II
 Imperivm Civitas III
 Imperivm Online
 Imperivm Civitas Anthology

Otros
 Imperium (2006), novela del escritor inglés Robert Harris.
 Imperium (2012), serie de televisión española ambientada en el siglo II a. C.
 Imperium (2016), película estadounidense dirigida por Daniel Ragussis.